Paul Bowles ist der Name folgender Personen:

* Paul Bowles (1910–1999), US-amerikanischer Schriftsteller, Komponist und Übersetzer
 Paul Bowles (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1956), US-amerikanischer Politik- und Wirtschaftswissenschaftler 
 Paul Bowles (Fußballspieler) (1957–2017), englischer Fußballspieler